Rapo ou Räpo est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur albanien de football
 (né en 1972), joueur suisse de football
 (1946-2004), collectionneur finlandais d'autographe

Toponyme



Voir aussi
RAPO, recours en droit administratif français

Homonymie de patronyme